Бойцы:
 Бойцы — участники боя, название рядовых военнослужащих в РККА ВС Союза ССР.
 «Бойцы» — оригинальное название «Soldier Boyz», фильм, 1995 года.
 «Бойцы» — оригинальное название «Brawler», фильм, 2011 года.

См. также 
 Боец